Johan Reinhold Trautvetter, född 1600-talets slut, död 1741, var en generallöjtnant i svensk tjänst, under stora nordiska kriget. Han ledde en trupp svenskar i slaget vid Nieśwież och deltog tillsammans med Carl Gustaf Creutz i belägringen av Lachowicze.

Källor

Svenska generaler
Svenska friherrar
Personer i stora nordiska kriget
Svenska militärer under 1600-talet
Svenska militärer under 1700-talet
Födda 1600-talet
Avlidna 1741
Män
Deltagare i slaget vid Kliszów